Giacomo Merizzi – arcivescovo cattolico italiano
 Giacomo Merizzi – politico italiano
 Giovanni Merizzi – politico italiano (1864-1941), figlio di Giovanni Battista Merizzi e zio di Guido Merizzi
 Giovanni Battista Merizzi – politico italiano (1832-1909), padre di Giovanni Merizzi
 Guido Merizzi – politico italiano (1892-1964), nipote di Giovanni Merizzi